Fabich ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Fabich (1956–2010), deutscher Chefredakteur der Zeitschrift British Classic Cars
 Peter J. Fabich (* 1945), deutscher Schriftsteller
 Rainer Fabich (* 1958), deutscher Komponist, Filmkomponist, Musiker und Dozent